Departamento General Alvear ist der Name folgender politisch-territorialer Einheiten:
* Departamento General Alvear (Corrientes) in Argentinien
 Departamento General Alvear (Mendoza) in Argentinien